2 miejscowości w Polsce:
 Paszkowszczyzna – wieś w woj. podlaskim, pow. bielskim, gm. Orla
 Paszkowszczyzna – przysiółek wsi Waniewo w woj. podlaskim, pow. hajnowskim, gm. Narew

Miejscowości na Białorusi:
 Paszkowszczyzna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Lack
Paszkowszczyzna – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.